Nabí, mot hebreu i àrab que significa ‘profeta’ (vegeu Profetes en l'islam).
 Nabí, nom d'una obra poètica de Josep Carner.
 Els Nabís, cercle d'artistes postimpressionistes de París de la dècada del 1890.

Vegeu també 
 Nabis, rei d'Esparta